Latabár ist der Name einer ungarischen Schauspielerfamilie mit u. A. folgenden Mitgliedern:

 Árpád Latabár (Schauspieler, 1878) (1878–1951), ungarischer Schauspieler
 Árpád Latabár (Schauspieler, 1903) (1903–1961), ungarischer Schauspieler
 Árpád Latabár (Schauspieler, 1963) (* 1963), ungarischer Schauspieler
 Endre Latabár (Schauspieler, 1811) (1811–1873), ungarischer Schauspieler
 Endre Latabár (Schauspieler, 1852) (1852–1888), ungarischer Schauspieler
 Endre Gyula Latabár (1872–1901), ungarischer Schauspieler
 Kálmán Latabár (Schauspieler, 1902) (1902–1970), ungarischer Schauspieler
 Kálmán Latabár (Schauspieler, 1938) (1938–2000), ungarischer Schauspieler
 Kálmán Árpád Latabár (1855–1924), ungarischer Schauspieler
 Rezső Latabár (1888–1943), ungarischer Schauspieler
 Mária Török (1822–1895), ungarische Schauspielerin